Benito kan syfta på:

 Benito (namn) – mansnamn
 Benito, en flod i Ekvatorialguinea
 Loris Benito, en schweizisk fotbollsspelare
 Miguel Benito,  en svensk författare och kulturarbetare

Se även 

 Benito (auktor)
 Benito Juárez (olika betydelser)